Юрий Дмитриевич Анчабадзе (род. 1953, г. Ткварчели, Абхазская АССР) - российский и абхазский учёный, известный этнограф-кавказовед, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

Биография 
Родился 14 февраля 1953 г. в Абхазии.

Окончил сухумскую среднюю школу № 10 им. Н. Лакоба.

В 1970–1975 гг. студент историко-филологического факультета Сухумского педагогического института

В 1975–1976, 1977–1980 гг. – аспирант Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР в г. Москве

В 1976–1977 гг. – служил в советской армии на Дальнем Востоке.

08.12.1981 в ИЭ защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Общественный быт абхазов во второй половине XIX – начале XX в.» (научный руководитель В.К. Гарданов).

После аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 1980 - 1982 гг. – преподаватель Абхазского государственного университета, научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории. 

В 1982–1986 гг. – старший научный сотрудник, заведующий отделом Государственного музея декоративно-прикладного искусства народов СССР (музей-заповедник Царицыно).

с 1986 г. научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник отдела Кавказа ИЭ АН СССР/ИЭА РАН

В 1990 г. – активный участник общественно-культурной жизни абхазской диаспоры в Москве, один из основателей Московского общества абхазской культуры «Нарта».

В 1993–1994 гг. – главный редактор выходившей в Москве газеты Абхазский вестник.

В 1998 г. – один из создателей Московского исследовательского центра абхазоведения.

В 2002–2003 гг. и.о. главного редактора журнала «Этнографическое обозрение»

С 2003 г. – ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии.

В 2013 г. защитил докторскую диссертацию по теме "Политическая культура адыгов: традиционные общинные институты и их эволюция: вторая половина XIX в. – 1920-е годы".

Сфера научных интересов 
История и этнография народов Северного и Южного Кавказа; историография, источниковедение и методология этнографической науки; этносоциальное и этнополитическое развитие народов Кавказа.

Семья 
Женат. Имеет сына.

Основные публикации 
Монографии

 Политическая культура адыгов: традиционные институты и их эволюция (вторая половина  XIX в. − 1920-е годы). М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2012. 339 с.
 Этническая история Северного Кавказа XVI-XIX вв. М., 1993.  265 с. (соавтор Н.Г. Волкова)
 Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX в. М.: Наука, 1990; илл. 270 с. (соавтор Н.Г. Волкова)
Ответственное редактирование
 Армяне в исторических и этнокультурных процессах XVIII–XXI вв.: сборник научных статей / Отв. ред. Ю. Д. Анчабадзе. М.: МАКС Пресс, 2021. 386 с.
 Культурное наследие народов Кавказа. М.; СПб: Нестор-История, 2014. 291 с.
 Абхазы. М.: Наука,  2007; издание второе, исправленное. М.: Наука, 2012. 547 с.  (соредактор Ю.Г. Аргун)
 С.Г. Аршба. Народная медицина абхазов. М.: ИЭА РАН, 2007.
 М.М. Хашба. Народная музыка абхазов: жанры, стилистика, кросс-культурные параллели. Сухум, 2007. 224 с.
 Расы и народы. М.: Наука, 2001. Вып. 26. 262 с.  (соредактор С.А. Арутюнов).
 Чачхалиа Д. Хроника абхазских царей. Статьи. Заметки. Дополнения. М., 1999. 186 с.
 Грузины и абхазы. Трудный путь примирению. М.: Весь мир, 1998. 243 с. (соредакторы Б. Коппитерс, Г. Нодиа)
 А.Т. Шортанов. Адыгские культы. Нальчик, 1992 (соредактор А.И. Алиева).
 Туристские центры Грузии. М.: Планета. М., 1986.

Статьи

 Актуальные вопросы кавказоведения // Кавказ в истории России: дискуссионные проблемы. Материалы круглого стола / Ответ. ред. В.А. Тишков. М., 2014. С. 11-21.
 Национальное историко-культурное наследие в представлениях кавказской эмиграции в 1917-1930-е годы // Культурное наследие народов Кавказа. М.-СПб: Нестор-История, 2014. С. 217-246. 
 Горянка на трибуне (по материалам съездов женщин народов Северного Кавказа; 1920-е годы) // Российская гендерная история с «Юга» на «Запад»: прошлое определяет  настоящее // Материалы Шестой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории. 3-6 октября 2013 г., Нальчик /  Ответ. ред. Н.Л. Пушкарева, М.А. Текуева. М.-Нальчик, 2013. Т. 2. С. 276-277.
 Украина в общественно-политических воззрениях кавказской эмиграции // Кавказские научные записки. 2012. №  3. С.  203-209. (http://apsnyteka.org/342-kavkazskie_nauchnye_zapiski.html).
 Формы протестного поведения адыгского крестьянства в 1917-1920-х годах // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2012. № 1, часть II. С. 29-34.
 Старые и новые авторитеты в социальной жизни адыгского аула (1920-е годы) // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2012. № 1. С. 65-70.
 Ислам в общественно-политической жизни адыгского аула (1920-е гг.) // Вестник Дагестанского научного центра. 2012. № 44. С. 48-53.
 Сельский сход в системе властных отношений в постреволюционном адыгском ауле // Вестник Адыгейского государственного университета. 2011. Вып. 2 (80). С. 84-89
 Социально-политические трансформации в адыгском ауле: гендерный аспект // Женщина в российском обществе № 3. С. 22-30.
 Представления о советской власти адыгского крестьянства в 1920-е годы // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2011. № 6 (44). С. 213-219.
 Научное наследие Ш.Д. Инал-ипа в истории кавказоведения // Первые международные  Инал-иповские чтения (Сухум. 9-12 октября 2007 г.). Сухум, 2011. С. 10-28.
 Ю.Н. Воронов: ученый, политик, публицист // Проблемы археологии (К 70-летию Ю.Н. Воронова). Сб. материалов Международной научной конференции, посвященной 70-летию Ю.Н. Воронова. (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Сухум, 2011. С. 19-25.
 Слово о друге // Шаров В.Д. Марийский этнос: от традиции к современности.  Йошкар-Ола. 2011. С. 248-250.
 Адыги: между диаспорой и родиной (конец XIX – начало XX вв.) // Известия Дагестанского государственного университета. Общественные и гуманитарные науки. Махачкала, 2011. № 4.С. 13-18.
 Росiйське кавказознавство:  iсторiя, проблеми та напрями // Народна творчiсть та етнографiя. 2010. № 2. С. 26-29 (в соавторстве с А. Булатовым; на укр. яз.).
 Общественные конфликты в пореформенном адыгском ауле (1860-1880 годы) // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. 2010. № 3. С. 39-43.
 Организация власти в постреволюционном адыгском ауле (1920-е годы) //  Научные проблемы гуманитарных исследований. Пятигорск, 2010. Вып. 1. С. 22-32
 С.А. Токарев: начало пути // Этнографическое обозрение. 2010. № 3. С. 120-133.
 Кавказоведение в научном наследии Русского Зарубежья // Кавказские научные записки. 2010. № 4. С. 169-182 (http://apsnyteka.org/342-kavkazskie_nauchnye_zapiski.html).
 П.Ф. Преображенский как этнограф // Преображенские чтения. М.: МГУКИ, 2009. Вып. 2. С. 5-12.
 П.Ф. Преображенский и среднеазиатская экспедиция РАНИОН 1928-1929 гг. // Курсом развивающейся Молдовы / Под общей редакцией М.Н. Губогло. М., 2009. С. 368-385
 Женщина и политические изменения в адыгском ауле в 20-х гг. ХХ в. // Культурная жизнь Юга России. 2009. № 4. С.65- 78
 Л.И. Лавров и его «Убыхи» // Л.И. Лавров. Убыхи. СПб., 2008. С. 206-218.
 Шалва Денисович Инал-ипа. [Вступительная статья] // Ш.Д. Инал-ипа. Биобиблиографический указатель. Сухум, 2007. С. 3-22.     
 Введение // Абхазы. М.: Наука, 2007; издание второе, исправленное. М.: Наука, 2012. С. 7-11.
 С.П. Басария: краевед, этнограф, педагог // Репрессированные этнографы. М.: Наука, 2005. Вып. 2. С. 129-131.
 Абхазия в контексте российских интересов на Кавказе // Общность исторических судеб народов Кавказа и России: история и современность. М., 2002, С. 83-88.
 Предисловие (с. 3-5), введение к разделам (с. 9-11; 81-85; 98-101; 142-144),
 аннотированный именной указатель (с. 149-176) // Абхазский архив. XX век. М., 2002. Вып. I.
 Абхазская диаспора в Москве // Конфликт – диалог – сотрудничество. Бюллетень № 6. Этнокультурная ситуация и проблема диаспор в мегаполисе: опыт Москвы. М., 2001. С. 80-85.
 Гражданский диалог на Кавказе: традиции, опыт, перспективы // Конфликт – диалог – сотрудничество. Бюллетень № 8. Проблемы гражданского диалога в регионах этнической напряженности. Москва, 2001.
 Власть и авторитет в современном адыгейском ауле // Расы и народы. М.: Наука, 2001. Вып. 21.
 Беженцы Кавказа //  Расы и народы. М.: Наука, 2001. Вып. 21.  (в соавторстве с А.Е. Тер-Саркисянц, Л.К. Гостиевой).
 Идеология регионального интегризма в современном общественно-политическом сознании народов Кавказа // Конфликт-диалог-сотрудничество. Бюллетень. № 2. М.: Центр стратегических и политических исследований, 2000. С. 23-34.
 Горный Кавказ: социально-экономические факторы этнической напряженности // Конфликт – диалог – сотрудничество. Бюллетень № 5. Социально-экономические основы этнополитических процессов в Российской Федерации. М.: Центр стратегических и политических исследований, 2000. С. 25-31.
 History: the modern period // The Abkhazians / Editied by G. Hewitt). L., 1999. P. 132-146.
 Ethnic culture // The Abkhazians / Editied by G. Hewitt). L., 1999. P. 241-248.
 Народы Кавказа: факторы отталкивания и силы притяжения // Москва-Кавказ: диалог культур. М.: Центр «Этносфера», 1999. С. 19-26.
 Кавказовед Г.А. Кокиев: жизнь, творчество, судьба // Репрессированные этнографы. М.: Наука, 1999. Вып. 1. С. 134-151.
 Г.Ф. Турчанинов и судьба его научного наследия // Г.Ф. Турчанинов. Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа. М., 1999. С. 240-249.
 Национальная история в Грузии: мифы, идеология, наука // Национальные истории в советском и постсоветском государствах. М., 1990.
 [Тексты выступлений в дискуссии] // «Своё» и «чужое» прошлое, или поиск новых идентичностей в постсоветских государствах. Материалы обсуждения на международной научной конференции «Создание национальных историй» (15-16 сентября 1998 г. Москва). М., 1999.
 Россия без Кавказа? Кавказ без России? // Стабилизация межэтнических и социокультурных отношений на Кавказе. М., 1999. С. 53-60.
 Культура и образование // Пути мира на Северном Кавказе. Независимый экспертный доклад / Под. ред. В.А. Тишкова. М., 1999. С. 99-110.
 Ангара Гамидовна Булатова // Этнографическое обозрение. 1999. № 6. С. 148-154 (в соавторстве с Г.А. Сергеевой).
 Кавказ после новой чеченской войны // Конфликт-диалог-сотрудничество. Бюллетень № 1 (сентябрь-ноябрь). М., 1999. С. 28-41.
 Политическая система Грузии // Региональная безопасность и сотрудничество в Центральной Азии и на Кавказе. М.: Центр «Форум», 1999. С. 147-155.
 Ю.Н. Воронов в контексте истории Абхазии XX столетия // Юрий Воронов – свет и боль. М.-Сухум, 1999. С. 96-104.
 Факторы отталкивания и силы притяжения на Кавказе // Этнические процессы накануне XXI века. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1998. С. 24-28.
 Грузия-Абхазия: реалии конфликта и перспективы урегулирования // Чорномосько-Каспиiский регiон: умови та перспективи развитку. Киiв, 1998. С. 92-95.
 Наталия Георгиевна Волкова // Этнографическое обозрение. 1998. № 6. С. 148-150 (в соавторстве с С.А. Арутюновым, Г.А. Сергеевой).
 Грузия-Абхазия: трудный мир к согласию //  Грузины и абхазы. Путь к примирению. М., 1998. С. 108-120.  Заключение редакторов // Там же. С. 238-240.
 Кавказская идея: история и современность // Московское эхо Кавказа. М.: Центр «Этносфера», 1997. С.77-83.
 Грузия-Абхазия: уроки войны // Северный Кавказ-Закавказье: проблемы стабильности и перспективы развития. М., 1997. С 118-126.
 Конфедерация народов Кавказа // Этнополитические и этнокультурные процессы в 20 в. М., 1996.
 Шалва Денисович Инал-ипа // Этнографическое обозрение. 1996. № 6. С. 166-170  (в соавторстве с А.М. Решетовым).
 Hard Lines Across the Border // War report. L. June 1995. № 34.
 Абхазия. 1992-1993 годы. Хроника Отечественной войны [Альбом]. М., 1995. 96 с. (автор текста).
 The North Caucasus. The National Situation and Ethnic Problems // Panished Peoples. An Update on the Situation in the North Caucasus and Kalmykya. Anthropology & Archeology of Eurasia. Spring 1993/ Vol. 31. № 4.  Р.  12-62 (в соавторстве с С.А. Арутюновым и Н.Г. Волковой).
 Евгений Михайлович Шиллинг (1892-1953) // Е.М. Шиллинг. Малые народы Дагестана. М., 1993. С. 7-19.
 Малые этнические группы Грузии: динамика этнокультурного развития // Современные этнические процессы в СССР и СФРЮ. Советско-югославское совещание. Охрид, 1-3 октября 1990 г. М., 1992.
 Современные проблемы межнациональных отношений на Кавказе // Расы и народы. М., 1990. Вып. XX. С. 90-105.
 Валентин Константинович Гарданов  // Сов. этнография. 1989. № 6. С. 162-165 (в соавторстве с Г.А. Сергеевой).
 Народное искусство в современном обществе (социальная роль и перспективы развития) // Сов. этнография. 1987. № 4. С. 38-48.
 «Прекрасный обычай гостеприимства…» // Сов. этнография. 1985. № 4. С. 110-120.
 Этнографические сюжеты в трудах Ф.И. Леонтовича // Сов. этнография. 1984. № 4. С. 81-91.
 Абаза (к этнокультурной истории народов Северо-Западного Кавказа) // Кавказский этнографический сборник. М.: Наука, 1984. Вып. VIII. С. 141-166.
 Странные поминки [Реликты древних верований и обрядов] // Сов. этнография. 1982. № 1. С. 132-136.
 Традиционные развлечения абхазского крестьянства в конце XIX - начале XX в. // Сов. этнография. 1981. № 4. С. 108-118.
 «Остракизм» на Кавказе // Сов. этнография. 1979. № 5. С. 137-143.

Брошюры

 Абхазский биографический словарь: концепция, структура, методология. М., 2002. 32 с.

Ссылки 

 Ю.Д. Анчабадзе на сайте ИЭА РАН